Il doppio del torneo di tennis Summer Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nadejda Guskova e Valerija Solov'ëva che hanno battuto in finale Justyna Jegiołka e Veronika Kapšaj 6-3, 7-62.

Teste di serie 

 Nadejda Guskova /  Valerija Solov'ëva (Campionesse)
 Natela Dzalamidze /  Marina Šamajko (semifinali)

 Evgenija Paškova /  Maria Zharkova (primo turno)
 Justyna Jegiołka /  Veronika Kapšaj (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2011